Мошна има више значења:

 Мошна (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Мошна (Сибињ), насеље у округу Сибињ у Румунији
 Општина Мошна (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији
 Општина Мошна (Сибињ), општина у округу Сибињ у Румунији